Navettasaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Navettasaari, Konnevesi, 
 Navettasaari, Ranua, 
 Navettasaari, Kuusamo, 
 Navettasaari, Salo, 

Robotskapade Finlandförgreningar